Venceslas  « l'Ivrogne » est empereur romain germanique de 1378 à 1400.
 Venceslas  « le Borgne » est roi de Bohême de 1230 à 1253.
 Venceslas  est roi de Pologne de 1300 à 1305.
 Venceslas  (« Saint Venceslas ») est duc de Bohême de 921 à 935.
 Venceslas  est duc de Namysłów de 1338 à 1364 et duc de Legnica-Brzeg de 1342 à 1364.
 Venceslas  est comte puis duc de Luxembourg de 1353 à 1383.